Die Diamond Nine / Dynamic Billard Italian Open 2017 waren das 147. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 23. bis 25. Februar 2017 im BHR Treviso Hotel in der italienischen Provinzhauptstadt Treviso statt.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet, der im Finale den Russen Ruslan Tschinachow mit 9:5 besiegte. Für Souquet war es der 22. Turniersieg auf der Euro-Tour, Tschinachow hatte erstmals das Finale erreicht. Den dritten Platz belegten Denis Grabe und Daryl Peach. Titelverteidiger war der Pole Mieszko Fortuński, der im Achtelfinale gegen Grabe verlor. Der Spanier David Alcaide, der mit den Treviso Open 2016 das 146. Turnier der Serie gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus.

Finalrunde 
Die 187 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Italian Open 2017 bei azbilliards.com
 Italian Open 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Treviso